Эль-Мадхатия () — город в центральной части Ирака, расположенный на территории мухафазы Бабиль.

Географическое положение 
Город находится в южной части мухафазы, в междуречье Тигра и Евфрата, на высоте 19 метров над уровнем моря.
Эль-Мадхатия расположена на расстоянии приблизительно 23 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от Хиллы, административного центра провинции и на расстоянии 94 километров к юго-юго-востоку (SSE) от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 6 455 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В национальном составе преобладают арабы, в конфессиональном — мусульмане-шииты (двунадесятники).

Примечания 

Города Ирака